Il singolare del torneo di tennis Cuenca Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Mayer che ha battuto in finale Thomaz Bellucci 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Leonardo Mayer (Campione)
 Brian Dabul (primo turno)
 Carlos Salamanca (quarti di finale)
 Michael Quintero (quarti di finale)

 Răzvan Sabău (secondo turno)
 Eric Nunez (primo turno)
 Pablo González (primo turno)
 Lucas Engel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2007